Santa Flora puede hacer referencia a:

Santas de la iglesia católica 
 Santa Flora de Beaulieu (f. 1347), virgen hospitalaria, celebrada el 5 de octubre.
 Santa Flora de Córdoba (f. 856), virgen y mártir, celebrada el 24 de noviembre.

Divisiones administrativas 
 Santa Flora (distrito de Santa Maria), distrito del municipio de Santa Maria, en el estado del Río Grande del Sur, Brasil.
 Santa Flora (barrio de Santa Flora), barrio del distrito de Santa Flora, en el municipio de Santa Maria, en el estado de Río Grande del Sur, Brasil.